Karen Campbell peut faire référence à :
 Karen Campbell, actrice américaine ;
 Karen Campbell (1967-), romancière écossaise ; 
 Karen Campbell, romancière américaine ;
 Karen Campbell, nageuse américaine ;
 Karen Campbell, scénariste américaine.